Карликовый кролик, или польский кролик, — разновидность домашнего кролика, адаптированная для содержания в домашних условиях. Согласно стандартам , карликовым, в зависимости от породы, считается кролик массой до 3—6,5 фунтов (1,5-3,0 кг).

История 
Происхождение до конца не установлено, но есть предположение, что эта порода произошла от скрещивания белого пухового кролика и серебристого мелкого кролика.

В 1870-е годы в Великобритании выведена карликовая разновидность домашнего кролика; порода получила название польской.

В начале XX века с карликовыми кроликами работали германские селекционеры, к 1920 году сформировавшие, в основном, породу гермелин, с белой шерстью и красными или голубыми глазами.

В 1930-е годы усилия нидерландских селекционеров были направлены на выведение цветных карликовых кроликов.

В мае 1940 года утверждён стандарт нидерландской породы.

К окончанию Второй мировой войны осталось всего 17 особей, однако в послевоенные годы поголовье было восстановлено при активном участии британских кролиководов.

Сегодня существует большое разнообразие цветных карликовых кроликов с различными окраской и рисунком, соответствующими крупным, средним и мелким породам коротковолосые и длинноволосые.

Описание 
Волосяной покров мягкий, шелковистый, блестящий, длиной 18-20 мм. Туловище короткое, длиной 32-34 см, сжатое по длине, компактное, без видимой шеи с крепким затылком. Ноги крепкие, короткие; грудь широкая, глубокая с обхватом за лопатками 22-24 см. Голова округлая с широким лбом и широкой уплощённой мордочкой, ширина лба у самцов — 5,5 см и более, у самок — 5,0 см; глаза большие, выпуклые; уши длиной 5,0-5,5 см, близко сомкнуты, чуть закруглены, плотные, волосатые.

Живая масса — 1,10-1,35 кг; животным менее 1,0 кг и более 1,5 кг для разведения не используются. Индекс сбитости — 65-72 %.

Средняя плодовитость — 4-5 крольчат за окрол; у самок живой массой ниже 1 кг плодовитость снижается.

Карликовые кролики очень популярны как домашние питомцы, разводятся в основном кролиководами-любителями.

Примечания

Литература 
 

Кролики
Породы кроликов